CIFAS peut faire référence à :
 Consortium industriel franco-allemand pour le satellite Symphonie (CIFAS), consortium franco-allemand créé pour la réalisation du satellite Symphonie.
 Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), Centre de Renseignements des Forces Armées espagnoles.
 CIFAS 328 Aquitaine, ancienne unité de l'Armée de l'air française, volant sur Mirage IVA.
 Centre international de Formation en Arts du Spectacle (CIFAS)
 , association anti-fraude du Royaume-Uni
 CIFAS, Centre d'information et de Formation en Administration de la Santé
 CIFAS, Centre international de Formation en Arts du Spectacle (Belgique)